Böhlich  oder Boehlich ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Böhlich (1933–2021), deutscher Grafiker,  Maler und Kunsterzieher
 Bernd Böhlich (* 1957), deutscher Filmregisseur
 Ernst Boehlich (1886–1956), Schriftsteller
 Sabine Boehlich (1950–2016), deutsche Politikerin
 Walter Boehlich (1921–2006), deutscher Literaturkritiker, Verlagslektor, Übersetzer und Herausgeber

Siehe auch:
 Böhlig